Veli Dol je naselje u Hrvatskoj u sastavu Grada Kraljevice. Nalazi se u Primorsko-goranskoj županiji.

Zemljopis 
Sjeverozapadno su Križišće, Hreljin i Mali Dol, zapadno je Šmrika, jugoistočno je Drivenik, južno je Jadranovo.

Stanovništvo

Izvori

Mrežna sjedišta 

Naselja u Primorsko-goranskoj županiji
Kraljevica